Regno Unito
 Weare – parrocchia civile del Somerset
 Stati Uniti d'America
 Weare – township della Contea di Oceana, Michigan
 Weare – città della Contea di Hillsborough, New Hampshire